Marta Puig (Lyona) (Esparreguera, 1 d'agost de 1979), il·lustradora catalana.
 Marta Puig i Puigvert (Olot, 1943), actriu catalana.